Сен-Леже () — коммуны во Франции:

 Сен-Леже — коммуна во Франции, находится в департаменте Приморская Шаранта.
 Сен-Леже — коммуна во Франции, находится в департаменте Приморские Альпы.
 Сен-Леже — коммуна во Франции, находится в департаменте Шаранта.

См. также